Visnyó steht für:
 Visnyó, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Višňové im Okres Žilina in der Westslowakei
 Visnyó, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde  Višňové im Okres Nové Mesto nad Váhom in der Westslowakei